

Geografia
 Distretto di Sayed Karam – distretto della provincia di Paktia, in Afghanistan

Persone
 Alan Karam (1973) – hockeista su pista e allenatore di hockey su pista brasiliano
 Jaïr Karam (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese di origini guyanesi, di ruolo portiere
 Mohammed Karam (1955) – ex calciatore kuwaitiano, di ruolo centrocampista
 Najwa Karam (1966) – cantante libanese, soprannominata "il sole della musica araba"
 Stephen Karam (...) – drammaturgo e sceneggiatore statunitense
 Youssef Karam, o Giuseppe Karam (1823-1889) – patriota, condottiero e letterato libanese

Pagine correlate
Karama